Forró éjszakában (1965) John Ball regénye
 Forró éjszakában (1967) amerikai film Norman Jewison rendezésében